A Broken Heart – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
A Broken Heart – cortometraggio del 2007 diretto da Muad Mused
A Broken Heart – cortometraggio del 2007 diretto da Gabrielle Lui